Мирава́льес ():
 Миравальес — муниципалитет в Испании.
 Миравальес — вулкан в Коста-Рике.